Lipthay Sándor (1793–1870) ügyvéd, bölcsész
 Lipthay Sándor (1847–1905) vasútépítő mérnök, közlekedésügyi szakember, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja